Мерошина је насеље у Србији у општини Мерошина у Нишавском округу. Према попису из 2011. било је 905 становника.

Демографија 
У насељу Мерошина живи 691 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (39,3 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 240 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,64.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Како су откривени трагови једног старог насеља у селу Мерошини. "Политика", 11. феб. 1941

Општина Мерошина
Насељена места у Нишавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији